Los Banos kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Los Baños, kommun, CALABARZON, Province of Laguna,

USA 

 Los Banos, Kalifornien, ort, Merced County, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar